Fridrich Waldecký a Pyrmontský (20. leden 1865 – 26. květen 1946) byl v letech 1893 až 1918 posledním waldecko-pyrmontským knížetem. Pocházel rodu waldecko-pyrmontských.

Byl jediným synem waldecko-pyrmontského knížete Jiřího Viktora a jeho ženy Heleny Nasavské. Jeho starší sestrou byla nizozemská královna Emma. Od roku 1892 měl Fridrich nevlastního bratra Wolrada, z otcova druhého manželství. Knížetem se Fridrich stal po smrti otce 12. května 1893.

V roce 1918 (13. listopad) byl stejně jako ostatní němečtí panovníci nucen abdikovat.

Rodina 
V roce 1895 si v Náchodě vzal za ženu princeznu Batildu ze Schaumburg-Lippe, pár měl tři syny a jednu dceru:

 Josiáš Waldecko-Pyrmontský (13. května 1896 – 30. listopadu 1967)
 Maxmilián Vilém Gustav Heřman Waldecko-Pyrmontský (13. září 1898 – 23. února 1981)
 Helena Waldecko-Pyrmontská (22. prosince 1899 – 18. února 1948), ⚭ 1921 Mikuláš Oldenburský (10. srpna 1897 – 3. dubna 1970), dědičný oldenburský velkovévoda
 Jiří Vilém Karel Viktor Waldecko-Pyrmontský (10. března 1902 – 14. listopadu 1971)

Po jeho smrti se hlavou rodu a titulárním knížetem stal nejstarší syn Josiáš.

Vývod z předků

Související články 
 Waldeck-Pyrmont
 Seznam waldeckých panovníků

Odkaz 
 Následnické právo v rodu waldeckém

Narození v roce 1865
Úmrtí v roce 1946
Waldeck-Pyrmont
Panovníci svržení za první světové války
Muži
Rytíři Řádu černé orlice
Nositelé Řádu rumunské koruny 1. třídy
Narození 20. ledna
Úmrtí 26. května